Motu Iti ist der Name folgender Inseln:

 Motu Iti (Osterinsel), eine der Osterinsel vorgelagerte Insel 
 Motu Iti (Marquesas), eine Insel in der Nordgruppe der Marquesas-Inseln
 Motu Iti, ein Atoll der Gesellschaftsinseln, siehe Tupai